Manor (Pennsylvania)
 Manor (Texas)
 Manor (India)
 Manor (Sheffield)
 Manor (warenhuis), een Zwitserse warenhuisketen
 Manor F1 Team